Varjag (rusko viking) je ime več ladij Sovjetske in Ruske vojne mornarice:
 Varjag (korveta), korveta Ruske imperialne mornarice, splavljena leta 1862
 Varjag (križarka, 1899), oklepna križarka Ruske imperialne mornarice, splavljena leta 1899
 Varjag (križarka, 1963), križarka projekta 58 Grozni Sovjetske vojne mornarice, splavljena leta 1963
 Varjag (letalonosilka), letalonosilka razreda Admiral Kuznjecov Sovjetske vojne mornarice, splavljena leta 1988, pozneje prodana Kitajski vojni mornarici
 , raketna križarka razreda Atlant Sovjetske in Ruske vojne mornarice, splavljena leta 1983

Razločitve ladij